Csangcsou (Csiangszu) – város Csiangszu (Jiāngsū) tartományban, Kínában
 Csangcsou (Fucsien) – város Fucsien (Fújiàn) tartományban, Kínában